

Toponymie
 Donnemarie, ancienne commune française de la Haute-Marne, aujourd'hui intégrée à Nogent.
 Donnemarie-Dontilly, commune française de Seine-et-Marne
 Donnemarie-en-Montois, ancienne commune française de Seine-et-Marne, aujourd'hui intégrée à Donnemarie-Dontilly

Homonymie de toponyme